Xylographa — рід грибів родини Xylographaceae. Назва вперше опублікована 1836 року.

Класифікація 
До роду Xylographa відносять 56 видів:

Примітки

Джерела 

 Fries, E.M. 1836. Corpus Florarum provincialium suecicae I. Floram Scanicam. :1-349 - P.344

Роди грибів